Caselwitz-Grochlitz steht für:

 Caselwitz-Grochlitz (1922), kurzlebige Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Caselwitz-Grochlitz, Stadtteil von Greiz, heute Obergrochlitz/Caselwitz

Siehe auch:
 Caselwitz
 Obergrochlitz
 Untergrochlitz